Fernando Garrido (Cartagena, 1821 - 1883), polític i escriptor espanyol 
 Francisco Garrido Peña (Sevilla, 1958), polític i ecologista espanyol 
 Javier Garrido Behobide (Irun, 1985), futbolista basc que ocupa la posició de defensa 
 Javier Garrido Ramírez (Torrent, 1979), futbolista valencià que ocupava la posició de defensa 
 Juan Garrido Canales (Ossa de Montiel, 1966), futbolista i entrenador castellà 
 Juan Carlos Garrido Fernández (València, 1969), entrenador valencià de futbol 
 Luis Miguel Garrido Santos (Valladolid, 1972), futbolista castellà que ocupa la posició de defensa 
 Pablo Garrido Lugo (Ciutat de Mèxic, 1938), atleta mexicà 
 Vicente Garrido Genovés (València, 1958), criminòleg i psicòleg valencià